Île-de-France kan syfta på:

Île-de-France – en region i Frankrike
Île-de-France (fårras) – en fransk fårras
Île-de-France, Grönland – en ö i Tunu på Grönland